Rio Santa Maria kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Rio Santa Maria (periodiskt vattendrag), Paraíba, 
 Ribeirão Santa Maria (vattendrag i Brasilien, Pará), 
 Rio Santa Maria da Vitória, vattendrag, Espírito Santo, 
 Rio Santa Maria (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul), 
 Rio Santa Maria (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio Santa Maria (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo), 
 Rio Santa Maria (vattendrag i Brasilien, Goiás), 
 Ribeirão Santa Maria (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -16,23, long -48,03), 
 Ribeirão Pintadinho, vattendrag, Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar